У́лица Джо́на Ри́да — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память об американском журналисте и писателе Джоне Риде (1887—1920).

Россия 
 Улица Джона Рида — улица в Астрахани.
 Улица Джона Рида — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Джона Рида — улица в Серпухове.
 Улица Джона Рида — улица в Чехове.

Украина 
 Улица Джона Рида — прежнее название улицы Конотопской Битвы в Ровно.